Ein Vulgärname ist eine meist volkstümliche, in bestimmten Personenkreisen verwendete, aber nicht allgemein anerkannte Bezeichnung für eine bestimmte Entität. Siehe hierzu:

 Vulgo: Vulgärnamen für Personen, Gebäude und dergleichen
 Trivialname: Vulgärnamen für wissenschaftliche Begriffe wie etwa Lebewesen, Krankheiten oder chemische Verbindungen